.新加坡 è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato assegnato a Singapore.

Domini di primo livello
Singapore